Christian Oberstolz (ur. 8 sierpnia 1977 w Innichen) – włoski saneczkarz startujący w parze z Patrickiem Gruberem.

W reprezentacji znajduje się od 1997 roku. Pierwszym międzynarodowym sukcesem był brązowy medal mistrzostw świata juniorów w 1997 w dwójkach. Na igrzyskach olimpijskich zadebiutował w 2002 zajmując siedemnaste miejsce. Cztery lata później finiszował na piątej pozycji. W 2010 był o krok od medalu zajmując czwarte miejsce. Na mistrzostwach świata startuje od 1999 roku. Na swoim koncie ma medal srebrny i dwa brązowe zdobyte w drużynie mieszanej. Najlepszym osiągnięciem w dwójkach były trzy 4 miejsca. Na mistrzostwach Europy wywalczył sześć medali: złoty w dwójkach w 2008, dwa srebrne w 2004, srebrny w dwójkach i brązowy w drużynie w 2006 oraz brązowy w drużynie w 2012. W Pucharze Świata startuje od sezonu 1998/1999, w sezonach 2004/2005 oraz 2008/2009 zdobywał Kryształową Kulę. Trzykrotnie kończył sezon na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, cztery razy był trzeci. Na swoim koncie w konkurencji dwójek ma 16 wygranych zawodów oraz 54 miejsc na podium.

Jego żoną jest Anastasia Oberstolz-Antonowa, rosyjska saneczkarka reprezentująca od 2003 Włochy.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zbiorcze zestawienie podium w zawodach Pucharu Świata

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata – indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata – drużynowo

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Bibliografia 
 Profil FIL

Urodzeni w 1977
Włoscy olimpijczycy
Włoscy saneczkarze
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010